Le tournoi d'Aberavon est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1970, classée en catégorie Dewar Cup, se dispute du 27 au .

Virginia Wade remporte le simple dames. En finale, elle bat Ann Haydon-Jones.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ann Haydon-Jones et Virginia Wade.

Faits marquants 
Il s'agit de la troisième des quatre manches de la Dewar Cup 1970 après Édimbourg et Stalybridge. La dernière manche se déroule à Torquay avant la finale à Londres.

Du NyGrass, un tapis synthétique, est utilisé partout sauf à Stalybridge où c'est du Tennis-Quick, surface plus dure, qui est utilisé.

Cette surface rapide favorise le jeu de Wade. Lors de la finale d'une durée de 78 minutes, Wade prend difficilement le dessus sur Ann Haydon-Jones après avoir perdu 5 jeux de suite et le second set.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Aberavon

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1970
Aberavon
Tennis au Royaume-Uni en 1970
Sport en octobre 1970